

Aziende 
 Byton – casa automobilistica cinese che produce veicoli elettrici con sede a Hong Kong

Geografia 
 Bytoń – comune rurale del distretto di Radziejów nel voivodato della Cuiavia-Pomerania, in Polonia
 Byton – villaggio e parrocchia civile dell'Herefordshire, in Inghilterra